de oude dorpskern van het Berlijnse stadsdeel Tempelhof, gesitueerd rond de straat die eveneens de naam Alt-Tempelhof draagt
het metrostation Alt-Tempelhof